Большая Кивара — топоним:

 Большая Кивара — река.
 Большая Кивара — деревня.